

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Nosów – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska 
 Nosów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Miejscowości na Ukrainie 
Nosów

Zobacz też 
 Nosowo, Nosów-Kolonia